Barisone I d'Arborea o Barisone I de Lacon Serra (... – 1186) – giudice di Arborea dal 1146 al 1186
Barisone I de Lacon-Gunale (... – 1203) – giudice di Gallura da circa il 1161 alla morte
Torchitorio Barisone de Lacon Gunale (... – 1073) – giudice del giudicato di Arborea dal 1038 al 1060 e di Torres, dal 1038 al 1073
Alfredo Barisone (1904 – ...) – calciatore italiano – calciatore italiano